Fiodor Aleksiejewicz Gołowin (1650–1706) – rosyjski polityk i dyplomata
 Fiodor Aleksandrowicz Gołowin (1867–1937) – rosyjski polityk, przewodniczący II Dumy w 1907